Kesklinn (Estisch voor 'stadscentrum') kan verwijzen naar de volgende stadsdistricten en wijken in Estland:

 Kesklinn (Elva), provincie Tartumaa
 Kesklinn (Haapsalu), provincie Läänemaa
 Kesklinn (Kuressaare), provincie Saaremaa
 Kesklinn (Narva), provincie Ida-Virumaa
 Kesklinn (Otepää), provincie Valgamaa
 Kesklinn (Põlva), provincie Põlvamaa
 Kesklinn (Pärnu), provincie Pärnumaa
 Kesklinn (Rakvere), provincie Lääne-Virumaa
 Kesklinn (Rapla), provincie Raplamaa
 Kesklinn (Tallinn), provincie Harjumaa
 Kesklinn (Tartu), provincie Tartumaa
 Kesklinn (Valga), provincie Valgamaa
 Kesklinn (Viljandi), provincie Viljandimaa
 Kesklinn (Võru), provincie Võrumaa